Kvaternik est un patronyme croate, porté notamment par :
  (1825–1871), militant pour l'indépendance de la Croatie ;
 Slavko Kvaternik (1878-1947), militaire et ministre de l'État indépendant de Croatie ;
 Eugen Dido Kvaternik (1910-1962), militaire et dignitaire du même État, fils du précédent.
Homonymie de patronyme croate